La Third Division 1956-1957 è stato il 30º campionato inglese di calcio di terza divisione, il 29º con la suddivisione in 2 gironi (North e South). Ad aggiudicarsi il titolo ed a salire in Second Division furono:  (Third Division North) ed  (Third Division South).

Stagione

Selezione dei club 

 Esito della votazione per l'elezione dei club in Third Division

Third Division North

Squadre partecipanti

Classifica finale 
Legenda:
      Promosso in Second Division 1957-1958.
      Rieletto nella Football League.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
A parità di punti le squadre venivano classificate secondo il quoziente reti.

Risultati

Tabellone

Third Division South

Squadre partecipanti

Classifica finale 
Legenda:
      Promosso in Second Division 1957-1958.
      Rieletto nella Football League.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
A parità di punti le squadre venivano classificate secondo il quoziente reti.
Note:
Ipswich Town promosso per miglior quoziente reti rispetto alla ex aequo Torquay United.

Risultati

Tabellone

Voci correlate 

 First Division 1956-1957
 Second Division 1956-1957
 FA Cup 1956-1957
 Charity Shield 1957

Collegamenti esterni 

 
 
 
 

Calcio nel 1956
Calcio nel 1957
1956-1957